Lars Lindström kan avse:

Lars Lindström (skådespelare) (född 1945), en svensk skådespelare
Lars Lindström (justitieombudsman) (född 1949), en justitieombudsman
Lars G. Lindström (född 1955),  en svensk filmproducent, manusförfattare, dramatiker, skådespelare och regissör
Lars Lindström (journalist) (född 1956), svensk journalist, verksam som nyhetskrönikör på Expressen